Бджолови́дка, мулова муха (Eristalis) — рід квіткових мух родини дзюрчалкових.

Бджоловидки дуже поширені; лише на території колишнього СРСР їх відомо до 20 видів.

Це темні комахи розміром з бджолу, з жовтими плямами на животі; протягом цілого літа зустрічаються на квітках. Червоподібні личинки, так звані криски, з довгою дихальною трубкою живуть в стічних канавах, в мілководних водоймах з гниючим мулом. Присутність крисок у водоймі є показником її забрудненості.

Види 

 Eristalis aenea (Scopoli), 1763
 Eristalis abusiva Collin, 1931
 Eristalis agrorum (Wiedemann), 1830
 Eristalis alleni (Paul Allen's Flower Fly) Thompson, 1997
 Eristalis alpina (Panzer, 1798)
 Eristalis anthophorina (Fallén, 1817)
 Eristalis arbustorum (Linnaeus 1758)
 Eristalis bardus (Say, 1829)
 Eristalis basilaris Macquart, 1834
 Eristalis bellardii Jeannicke, 1867)
 Eristalis bogotensis Macquart, 1842
 Eristalis brousii Williston, 1882
 Eristalis calida Walker, 1849
 Eristalis cerealis Fabricius, 1805
 Eristalis circe Williston, 1891
 Eristalis corymbus Violovitsh, 1975
 Eristalis croceimaculata Jacobs, 1900
 Eristalis cryptarum (Fabricius, 1794)
 Eristalis deserta Violovitsh, 1977
 Eristalis dimidiatus (Wiedemann, 1830)
 Eristalis dubia Macquart, 1834
 Eristalis fenestratus de Meijere, 1908
 Eristalis flavipes Walker, 1849
 Eristalis fratercula (Zetterstedt, 1838) 
 Eristalis gatesi (Bill Gates' Flower Fly) Thompson, 1997
 Eristalis gomonojunovae Violovitsh, 1977 
 Eristalis hirta Loew, 1866
 Eristalis horticola (De Geer, 1776)
 Eristalis interrupta (Poda, 1761)
 Eristalis intricarius (Linnaeus 1758)
 Eristalis japonica van der Goot, 1964
 Eristalis jugorum Egger, 1858
 Eristalis kamtshatica Violovitsh, 1977
 Eristalis katoi Shiraki, 1968
 Eristalis kyokoae Kimura, 1986
 Eristalis latifrons Zetterstedt, 1843

 Eristalis lineata (Harris, 1776)
 Eristalis lunata de Meijere, 1908, 1776
 Eristalis marfax Curran, 1947
 Eristalis nemorum (Linnaeus 1758) 
 Eristalis obscura (Loew, 1866)
 Eristalis oestracea (Linnaeus 1758) 
 Eristalis pacifica Violovitsh, 1977
 Eristalis parens Bigot, 1880
 Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)
 Eristalis persa Williston, 1891
 Eristalis picea (Fallén, 1817)
 Eristalis pratorum Meigen, 1822
 Eristalis precipuus Williston, 1888
 Eristalis pseudorupium Kanervo, 1938
 Eristalis rabida Violovitsh, 1977
 Eristalis reflugens Doleschall, 1858
 Eristalis rossica Stackelberg 1958
 Eristalis rupium Fabricius, 1805
 Eristalis saphirina Bigot, 1880
 Eristalis saxorum Wiedemann, 1830
 Eristalis semicirculus Walker, 1852
 Eristalis similis (Fallén, 1817)
 Eristalis stipator Osten Sacken, 1877
 Eristalis tammensis Bagatshanova, 1980
 Eristalis tenax (Drone Fly) (Linnaeus 1758) 
 Eristalis tibetica Violovitsh, 1976
 Eristalis transversa (Wiedemann, 1830)
 Eristalis tricolor Bigot, 1880
 Eristalis tundrarum Frey, 1932
 Eristalis vallei (Kanervo, 1934)

Галерея

Примітки

Література 

 

Повисюхові
Роди двокрилих